Флаг Ки́ровского городского округа Ставропольского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий официальным символом муниципального образования.

Утверждён 20 февраля 2009 года как флаг Кировского муниципального района и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6584. Целями учреждения и использования флага являлись: создание зримого символа целостности территории Кировского муниципального района, единства и взаимодействия его жителей, территориальной и исторической преемственности, а также воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической памяти, национальным, культурным и иным традициям населения района.

С 1 мая 2017 года, на основании Закона Ставропольского края от 5 декабря 2016 года № 116-кз, все муниципальные образования Кировского муниципального района были преобразованы, путём их объединения, в Кировский городской округ.

Решением Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 6 декабря 2017 года № 32 данный флаг утверждён как флаг Кировского городского округа.

Описание и обоснование символики 
Флаг представляет собой рассечённое вертикально на две равные половины сине-жёлтое полотнище с соотношением сторон 2:3, в центре которого между десятью ядрами, 1:2:3:4, сложенными в пирамиду и лемехом тех же переменных цветов, помещены две переменных цветов полевые пушки, одна против другой, соединённые лафетами.

Символика флага воспроизводит символику герба Кировского городского округа. Два полевых орудия и треугольная пирамида, сложенная из десяти пушечных ядер, отражают «славное военное прошлое земли Кировского района, которая сыграла важную роль в становлении российской государственности на Северном Кавказе». Изображение пирамиды из артиллерийских снарядов также олицетворяет «устойчивость российских границ», защищаемых «предками казачьего населения» района. Число пушечных ядер в пирамиде соответствует числу поселений, находившихся в составе Кировского муниципального района.

Переменные синий и жёлтый цвета полотнища флага означают «единство воинской и трудовой (сельскохозяйственной) славы казачества». При этом жёлтый цвет символизирует просвещение, мужское начало, неподверженность порче, мудрость, стойкость, честь, богатство, свет, озарение, гармонию, истину, а синий цвет (в геральдическом описании герба — голубой) — истину, интеллект, откровение, мудрость, лояльность, верность, постоянство, непорочность, чистые побуждения, безупречную репутацию, широту души, благоразумие, благочестие, мир, созерцание, цвет Богородичных праздников.

История 
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 7 Закона Ставропольского края от 2 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», статьёй 6 Устава Кировского городского округа и геральдическими правилами муниципальное образование вправе устанавливать официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

23 декабря 2008 года проект официальной символики Кировского муниципального района, разработанный ставропольским художником-геральдистом, членом Союза художников Сергеем Евгеньевичем Майоровым, был представлен на заседании геральдической комиссии при губернаторе Ставропольского края. На эскизах герба и созданного на его основе флага присутствовали треугольная пирамида, сложенная из пушечных ядер, две полевых пушки и лемех плуга, которые символизировали историческое прошлое и муниципально-территориальное устройство района. В ходе рассмотрения проекта отдельные члены комиссии высказали некоторые замечания (в частности, предлагалось «убрать чёрную штриховку с лемеха плуга» и сделать пушечные ядра «монохромными без высветления»), но в целом символика была признана соответствующей правилам геральдики. По итогам заседания герб и флаг были рекомендованы для направления в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации.

20 февраля 2009 года официальные символы Кировского муниципального района были утверждены депутатами районного Совета. После прохождения экспертизы в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации, флаг Кировского муниципального района был внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 6584.

См. также 
 Герб Кировского городского округа

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Флаг
Флаги с изображением пушки